Die Players Championships 2011 waren 31 Ranglistenturniere im Dartsport. Sie wurden von der PDC zum insgesamt achten Mal ausgetragen und waren relevant für die PDC Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championships einfließen. Diese Rangliste bestimmte unter anderem das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die achte Saison der Players Championships fand in zwölf verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier in England, zwei in Deutschland, zwei in Irland, eine in Österreich, eine in den Niederlanden, eine in Kanada und eine in Spanien.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

PDPA Players Championship Germany 1 
Datum: 29. Januar 2011
Austragungsort:  Gerry Weber Centre, Halle (Westf.)
Link:

PDPA Players Championship Germany 2 
Datum: 30. Januar 2011
Austragungsort:  Gerry Weber Centre, Halle (Westf.)
Link:

PDPA Players Championship Derby 1 
Datum: 19. Februar 2011
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Derby 2 
Datum: 20. Februar 2011
Austragungsort:  Moorways Cantre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Crawley 1 
Datum: 26. März 2011
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Crawley 2 
Datum: 27. März 2011
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Austria 1 
Datum: 14. Mai 2011
Austragungsort:  Arena Nova, Wiener Neustadt
Link:

PDPA Players Championship Austria 2 
Datum: 15. Mai 2011
Austragungsort:  Arena Nova, Wiener Neustadt
Link:

PDPA Players Championship Crawley 3 
Datum: 21. Mai 2011
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Crawley 4 
Datum: 22. Mai 2011
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 1 
Datum: 11. Juni 2011
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 2 
Datum: 12. Juni 2011
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 1 
Datum: 18. Juni 2011
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 2 
Datum: 19. Juni 2011
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Canada 1 
Datum: 27. August 2011
Austragungsort:  London
Link:

PDPA Players Championship Canada 2 
Datum: 28. August 2011
Austragungsort:  London
Link:

PDPA Players Championship Derby 3 
Datum: 3. September 2011
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Derby 4 
Datum: 4. September 2011
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 3 
Datum: 24. September 2011
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 4 
Datum: 25. September 2011
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Ireland 1 
Datum: 1. Oktober 2011
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Ireland 2 
Datum: 2. Oktober 2011
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Killarney Pro Tour 
Datum: 16. Oktober 2011
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

PDPA Players Championship Germany 3 
Datum: 22. Oktober 2011
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Gladbeck
Link:

PDPA Players Championship Germany 4 
Datum: 23. Oktober 2011
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Gladbeck
Link:

PDPA Players Championship Spain 1 
Datum: 29. Oktober 2011
Austragungsort:  Meliá Hotel, Benidorm
Link:

PDPA Players Championship Spain 2 
Datum: 30. Oktober 2011
Austragungsort:  Meliá Hotel, Benidorm
Link:

PDPA Players Championship Crawley 5 
Datum: 5. November 2011
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Crawley 6 
Datum: 6. November 2011
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Wigan 1 
Datum: 26. November 2011
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDPA Players Championship Wigan 2 
Datum: 27. November 2011
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2011 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Einzelnachweise 

2011
PDC Pro Tour 2011